В статье представлены орбитальные параметры спутников Starlink, которые были запущены в течение 2019 года.

См. также 

 Список спутников Starlink
 Список спутников Starlink (2020 год)
 Список спутников Starlink (2021 год)
 Список спутников Starlink (2022 год)

Примечания 

SpaceX
Списки космических аппаратов